Eriksberg kan syfta på:

Eriksberg (öl) – en ölsort som tillverkas av Carlsberg Sverige
Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB – en tidigare industrikoncern och varvsindustri i Göteborg
Eriksberg (biograf) – en före detta biograf i Stockholm

Platser
Ericsbergs slott, Södermanland
Eriksberg, Botkyrka kommun, kommundel
Eriksberg, Göteborg, primärområde
Eriksberg, Skellefteå, stadsdel
Eriksberg, Sollentuna kommun, område 
Eriksberg, Stockholm, område
Eriksberg, Uddevalla kommun, småort
Eriksberg, Upplands-Bro kommun, småort
Eriksberg, Uppsala, stadsdel
Eriksbergs naturreservat, Blekinge

Eriksberg, Västergötland
Eriksbergs distrikt
Eriksbergs församling
Eriksbergs gamla kyrka
Eriksbergs landskommun
Eriksbergs nya kyrka
Eriksbergs socken

Personer
Folke Eriksberg (1910-76), gitarrist och kompositör
Eriksbergsgitarren – en gitarr från Ramonafabriken, Folke Eriksbergs "signaturgitarr"